Себастиан Шертлин фон Буртенбах — немецкий полководец эпохи реформации (1496—1577). С 1518 г. состоял на службе императора, участвуя в войне против герцога гельдернского и Ульриха Вюртембергского (1519) и в турецких походах (1522). В 1523 г. Ш.-фон-Буртенбах поступил на службу к курфюрсту бранденбургскому. В следующем году он участвовал в битве при Павии и в изгнании французов из Италии, а по возвращении домой вместе с князьями Швабского союза подавлял крестьянский бунт. В 1526 г. Ш.-фон-Буртенбах под начальством Фрундсберга снова служит в Италии, принимает участие в штурме Рима и в походе на Неаполь. Из Италии он ушел, переодевшись купцом и увозя с собой богатейшую добычу. В 1531 г. он сражался против турок. В маркграфстве Бургау он приобрел имение Буртенбах и с тех пор вел почти непрерывную мелкую войну с соседями. Переход в протестантизм привел его к разрыву с герцогами баварскими, его сюзеренами; но он продолжал ещё служить Карлу V, от которого в 1544 г. получил звание великого маршала. В следующем году, ввиду угрожающего положения католической партии, Ш. окончательно перешел на сторону протестантских князей. Действия его против враждебных городов отличались необыкновенной жестокостью. Поражение Шмалькальденского союза принудило Ш. покинуть, в 1547 г., Аугсбург. Имущество его было конфисковано. Лишенный права убежища в Швейцарии, Ш. бежал в 1551 г. с двумя сыновьями к двору французского короля Генриха II и принял участие в военных планах, направленных против Карла V. Вскоре, однако, он ушел в Базель, чтобы оттуда облегчить себе обратный переход на сторону Карла V. Получив от последнего амнистию, Ш. в 1553 г. возвратился в Буртенбах, где и провел остаток дней в мелкой войне с соседями и за составлением очень приукрашенной и пристрастной автобиографии: «Leben und Thaten des Herrn Sebastian Schertlin-von-Burtenbach durch ihn selbst beschriben» (Мюнстер, 1858; старое изд., Франкфурт, 1777).

Биография 
Сын управляющего лесным хозяйством судьи и мэра Шорндорфа, после учёбы в латинской школе в Тюбингене в 20 лет стал магистром. За этим последовала должность епископского клерка в Констанце. Через два года он присоединился к командующему артиллерией Михаилу Отту, состоявшему на службе у императора Максимилиана I и искавшему для него наёмников. В 1519 г. Шертлин вместе со своим учителем Георгом фон Фрундсбергом и его ландскнехтами завоевал Шорндорф в ходе войны Швабской лиги против вюртембергского герцога Ульриха.

C 1521 г. воевал на стороне империи против короля Франции Франциска I в Итальянских войнах. В 1525 г. участвовал в битве при Павии.

В этом же году боролся с крестьянским восстанием в Германии.

В 1526 г. вместе с Фрундсбергом отвоевал Милан. В следующем году участвовал в штурме и разграбления Рима, охранял пленённого папу римского Климента VII.

Уже в 1530 году Себастьян Шертлин принял должность мэра Аугсбурга и в следующем году переехал со своей семьей из Шорндорфа в вольный имперский город, за чью оборону отвечал как штадтгауптманн. Вскоре после этого он получил сеньорию Буртенбах.

В 1532 г. — воевал с турками в Австрии. Его отряд сыграл решающую роль в уничтожении большей части акынджи во главе с ранее опустошавшим южную Нижнюю Австрию Касым-беем в битве при Леоберсдорфе, за что Буртенбах был награждён титулом рыцаря.

В 1534 году император Карл V за заслуги возвел в имперское дворянство.

В 1536 и 1544 гг. воевал против Франции (Итальянская война 1536—1538 года и войне между Габсбургами и Валуа).

В 1542 г. в ходе Шмалькальденской войны воевал с герцогом Брауншвейг-Люнебурга Генрихом V. В 1546 г. примкнул к протестантам, на стороне которых также встало большинство городского совета Аугсбурга, стал командующим всей пехотой в городах Верхней Германии. После первоначальных успехов (были взяты Фюссен и сожжён Бухлоэ), ему не удалось предотвратить победу имперцев. После поражения имперский город Аугсбург отказался выдать Буртенбаха, и он бежал в имперский город Констанц, а затем в — швейцарский Базель.

В 1548 году он поступил на службу к французскому королю Генриху II, после чего император Карл V наложил на него имперскую опалу и конфисковал имущество. В 1551 г. был посредником в мирных переговорах между французским королем и протестантскими князьями с императором Карлом V.

В 1553 г. покинув французскую службу, получил помилование и был восстановлен в должности капитана города Аугсбурга, а в 1559 г. при императоре Фердинанде стал императорским советником. Остаток жизни в отреставрированном замке в Буртенбахе, умер в 1577 г. дома в Аугсбурге.

Шертлин был не только воином, но и стратегом, сумевшим заработать состояние в ходе военных кампаний. Он часто сам вел своих солдат в бой и также упоминается в литературе как «рубака» () Как лидер ландскнехта, он должен был сам вооружать и оплачивать солдат.

Примечания

Ссылки 
 
 Literatur von und über Sebastian Schertlin von Burtenbach im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
 Adelsgeschlecht und Biografie
 Schorndorfs Sohn (Memento vom 13. Februar 2008 im Internet Archive)
 Markt Burtenbach, Geschichte
 Sebastian Schertlin — Landsknecht und Kriegsunternehmer auf kriegsreisende.de

Участники Крестьянской войны в Германии
Ландскнехты
Немецкие писатели XVI века
Родившиеся в 1496 году
Умершие в 1577 году